La Division 2 1945-1946 è stata la settima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 28 squadre divise in due gruppi è stata vinta dal  e dal .

Capocannoniere è stato Guy Campiglia dell'Angers con 27 gol.

I 28 club partecipanti

Classifica finale Gruppo Nord

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti;
						
 Due punti a vittoria

Classifica finale Gruppo Sud

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti;
						
 Due punti a vittoria

Note

Voci correlate
Division 1 1945-1946

Collegamenti esterni

Calcio nel 1945
Calcio nel 1946
Ligue 2